Мешены (, Мешень) — село в Резинском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено примерно в 26 км к западу от города Резина на высоте 165 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — сёла Игнацей и Скорцены. Рядом протекает река.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мешень проживает 916 человек (484 мужчины, 432 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Резинского района